1990 Голяма награда на Германия е 38-ото за Голямата награда на Германия и девети кръг от сезон 1990 във Формула 1, провежда се на 29 юли 1990 година на пистата Хокенхаймринг близо до град Хокенхайм, Германия.

Репортаж 
С началото на ГП на Германия, започна и втората част на сезон 1990 както и спекулациите относно, кой ще кара за сезон 1991. Контрактът на Аертон Сена с Макларън изтича след края на сезона, но иска да предподпише с британския отбор от Уокинг за още една година, преди да отиде във Ферари за 1992. Шефът на Макларън, Рон Денис обаче го настоява за двугодишен договор. Състезателят на Тирел, Жан Алези е фаворит за мястото на Найджъл Менсъл във Ферари, но Кен Тирел каза че ще откаже сумата от 1.4 милиона паунда за освобождаването на Алези. Името на французина също е обект на внимание отстрана на Уилямс. Втората опция за Скудерията е пилота на Лейтън Хаус, Иван Капели. Колони приключиха своето участие със Субару, след лоша първа половина на сезона. Модифицираният FC189C на Бертран Гашо управляван с Косуърт ще бъде в употреба до края на сезона.

По време на квалификацията, Сена заедно със съотборника си Герхард Бергер, окупираха първата редица. Зад тях са Ферари-тата на Ален Прост и Менсъл, следвани от Уилямс-ите на Рикардо Патрезе и Тиери Бутсен, Нелсън Пикет, Алези, Алесандро Нанини и Капели попълвайки топ 10.

На старта на състезанието Далара-та на Емануеле Пиро, Брабам-а на Стефано Модена и Лижие-то на Филип Алио бяха въвлечени в инцидент. Алио продължи напреварата, но веднага е дисквалифициран след като маршалите са му помогнали да се върне в състезанието. Относно ситуацията с Пиро, това отне на маршалите няколко минути да изкарат колата на италианеца от трасето след като Пиро получи силен удар на главата поради удара с мантинелата. Бутсен загуби няколко позиции и се озова 10-и след 2-рата обиколка.

Класирането след 8-а обиколка е: Сена, Бергер, Прост, Менсъл, Патрезе, Пикет, Нанини, Бутсен, Капели и Алези.

Нанини излезе пред Пикет след като бразилеца направи грешка на шикана Кларк. Прост се доближи до Макларъна на Бергер, докато Менсъл удари пода на болида след като докосна бюрдюра, което принуди британеца да отпадне за шести път. След първите стопове Алесандро Нанини поведе колоната пред Сена, Патрезе, Пикет, Бергер, Бутсен, Прост, Капели, Алези и Агури Сузуки. Разликата между Нанини и Сена е две секунди и на около 1.5 от групата водена от Патрезе. Скоро Патрезе е изпреварен от Пикет и Бергер, след като италианеца трябваше да спре в бокса. Оникс-ът на Грегор Фойтек се завъртя в секцията около стадиона в 20-а обиколка.
Битката относно кой ще спечели състезанието се определи между Нанини и Сена, докато и вторият Оникс управляван от Джей Джей Лехто също имаше проблем както и втория Бенетон на Нелсън Пикет, който отпадна от състезанието.

Класирането след 25-а обиколка е: Нанини, Сена, Бергер, Прост, Бутсен, Патрезе, Капели, Сузуки, Ерик Бернар и Дерек Уорик.

Бутсен спря в началото на 30-а обиколка преди да се върне зад двете Лоли на Сузуки и Бернар. Нанини и Сена продължиха тяхната битка до 34-та обиколка, където Сена успя да мине пред италианеца. Състезанието приклочи за Ерик Бернар който е осми в класирането както и съотборника му Агури Сузуки. Това даде шанс на Лотус-а на Дерек Уорик да заеме осмото място но извън топ 6. Бергер започна да стопява преднината която Нанини има, докато Алези отпадна с повреда по трансмисията, преди да бъде класиран 11-и. Бутсен изпревари Капели за шестото място за разочорование на Лейтън Хаус. Аертон Сена спечели състезанието, шест секунди пред Алесандро Нанини. Герхард Бергер, който натискаше в последните обиколки завърши трети. Ален Прост и Уилямс-ите на Рикардо Патрезе и Тиери Бутсен завършиха в зоната на точките.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Германия